Alex Barbosa de Azevedo Terra, (São João de Meriti, 2 de setembro de 1982) mais conhecido como Alex Terra, é um futebolista brasileiro que atuou como atacante (centroavante). Atualmente, não joga mais profissionalmente.

Carreira

Foi revelado pelas categorias de base do , onde ficou até 2005, para se transferir para o Nacional da Madeira, de Portugal. Depois foi para o . posteriormente, ainda voltou ao Fluminense (2006-2007).

Alex ainda jogou pelo , antes de retornar ao Fluminense. Seu clube seguinte foi a  (2007), onde se destacou, sendo artilheiro da equipe na Série B.

Em 2008, se transferiu para o Goiás Esporte Clube. Assinou para disputar o Paulistão e o Campeonato Brasileiro da Série B pela Portuguesa de Desportos.

Em 2009, foi contratado pelo EC Bahia, Hoje disputa o Campeonato Paulista pelo Rio Branco de Americana. Em 2010, assinou um contrato com o Melbourne Football Club, da Austrália, e para disputar a A-League, permanecendo até 2012. Depois seguiu para Deajon Citizen até 2013. Em 2014, jogou no Duque de Caxias, mas logo saiu o time e foi para o Valeta (MAL), permanecendo até 2015. Em 2015, jogou no Penapolense, o ultimo time de sua carreira.

Títulos
Fluminense
 Campeonato Carioca 2002 e 2005

Prêmios individuais 
 Campeonato Brasileiro Série B 2007 (19 gols)

Naturais de São João de Meriti
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Fluminense Football Club
Futebolistas do Clube Desportivo Nacional
Futebolistas da Associação Desportiva Cabofriense
Futebolistas da Associação Atlética Ponte Preta
Futebolistas do Goiás Esporte Clube
Futebolistas do Esporte Clube Bahia
Futebolistas do Rio Branco Esporte Clube
Futebolistas do Melbourne City Football Club
Futebolistas do Daejeon Hana Citizen FC
Futebolistas do Duque de Caxias Futebol Clube
Futebolistas do Clube Atlético Penapolense